hrabstwo Chippewa (ang. Chippewa County) w USA, w stanie Michigan
 hrabstwo Chippewa (ang. Chippewa County) w USA, w stanie Minnesota
 hrabstwo Chippewa (ang. Chippewa County) w USA, w stanie Wisconsin